Візитація ( — огляд) — багатозначне поняття:
  Візитація — назва практики ревізії і інспекції церковного майна в країнах з католицьким віросповіданням XIII-XIX століть.
  Візитація — право військових кораблів на зупинку і перевірку документів у торгових суден у відкритому морі